Cramerus ist der latinisierte Familienname der folgenden Personen:

 Carl Christoph Cramerus (1750–1827), deutscher Steuereinnehmer, Kaffeehändler, Consulent und kgl. Hofrat in Glogau, siehe Carl Christoph Cramer
 Wilhelm Zacharias Cramerus (1696–1772), deutscher Jurist, siehe Wilhelm Zacharias Cramer

Siehe auch:
 Cramer
 Kramer